O Lobi Stars Football Club, conhecido popularmente como Lobi Stars, é um clube de futebol da Nigéria, com sede na cidade de Makurdi, Benue.

Suas partidas como mandante ocorrem no Aper Aku Stadium, em Makurdi, com capacidade para 20.000 torcedores.

Títulos

Elenco atual
''Atualizado em 5 de fevereiro de 2012.

Equipe técnica
Treinador -  John Zaki
Assistente técnico -  Garba Lawal

Ex-jogadores

 Sari Abacha
 Gbenga Ajala
 Robert Akaruye
 Terkimbi Akighir
 Amusan
 Timothy Anjembe
 Iorfa Apuruugh
 Moses Bala
 Sunday Chibuike
 Imadu Dooyum
 Kingsley Elvis
 Michael Eneramo
 Greg Etafia
 Sunday Ibeji
 Jeremiah Iorsue Kuhwa

 Lemmy Isah
 Emmanuel Issah
 Paul Kpuulgh
 Michael Lasisi Ayegba
 Bartholomew Ogbeche
 Christian Chukwu Okoro
 Kelechi Okoye
 Agada Apeh Samuel
 Terna Suswam
 Taye Taiwo
 Nwobodo Chukwudi
 Ode Thompson
 David Tyavkase
 John Zaki

Ex-treinadores
 Shaibu Amodu
 Kosta Papić
 Godwin Uwua
 Salisu Yusuf
 Ufere Nwankwo
 Mitko Dobrev (2009-??)
 John Zaki

Ligações externas
Ogol
Transfer Market 

Clubes de futebol da Nigéria
Clubes de futebol fundados em 1981